Alonso de Orleans-Borbón y Parodi-Delfino (Roma, 23 de agosto de 1941-Houston, 6 de septiembre de 1975) fue el hijo mayor del   duque de Galliera.

Nació en Roma, Italia. Fue el segundo hijo y primer hijo varón del principe Álvaro,  duque de Galliera y de Carla Parodi-Delfino.

Alonso murió a los 34 años  en Houston, Texas, sin haber heredado el ducado de Galliera dejando a su hijo mayor como el heredero al título del Ducado.

Matrimonio y familia 

Alonso se casó con Donna Emilia Ferrara-Pignatelli dei Principi di Strongoli, hija de Don Vincenzo Ferrara-Pignatelli, Príncipe de Strongoli y Conde de Melissa y de la Nobile Francesca Pulci-Doria, el 12 de enero de 1966 en Nápoles, Italia.

Tuvieron dos hijos:

 Alfonso de Orleans-Borbón y Ferrara-Pignatelli (nació el 2 de enero de 1968).
 Álvaro de Orleans-Borbón y Ferrara-Pignatelli (nació el 4 de octubre de 1969).

Ancestros

Referencias 

Casa de Borbón en España
Duques de Galliera
Nacidos en Roma